Barjatinskij – famiglia principesca russa
 Barjatinskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kaluga, nella Russia europea